BART (Bay Area Rapid Transit)
Muni Metro, rete tranviaria di San Francisco.